Banner kan henvise til flere artikler:
 Banner (flag) – et våbenskjold gengivet på flagdug.
 Banner (plakat) – en plakat typisk udført i tekstil for at promovere et politisk budskab.
 Bannerreklame – en udbredt reklameform på Internettet
 Dr Bruce Banner – alter egoet til Hulk
 Banner (adelsslægt) – en dansk adelsslægt
 Erik Eriksen Banner – lensmand på Kalø Slot